Pfarrkirche Weppersdorf steht für:

 Bekenntniskirche (Weppersdorf), evangelisch
 Katholische Pfarrkirche Weppersdorf